Landesregierung Atli Dam bezeichnet mehrere Regierungen der Faröer:
 Landesregierung Atli Dam I
 Landesregierung Atli Dam II 
 Landesregierung Atli Dam III
 Landesregierung Atli Dam IV
 Landesregierung Atli Dam V
 Landesregierung Atli Dam VI